Figoni – cognome italiano
 Giuseppe Figoni – imprenditore e designer italiano naturalizzato francese
 Figoni et Falaschi – carrozzeria francese